Ženská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský pár Čan Chao-čching a Jang Čao-süan, jehož členky nestartovaly společně. Čanová nastoupila se sestrou Latishou Chan. V semifinále podlehly Sieové se Strýcovou. Spoluhráčkou Jangové se stala Američanka Abigail Spearsová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Bouchardové a Keninové.

Vítězem se stal třetí nasazený tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal česko-ruské turnajové šestky Lucii Hradeckou s Jekatěrinou Makarovovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Ze třetí společné turnajové účasti získaly po triumfu na Indian Wells Masters 2018 druhou trofej. Sieová vybojovala dvacátý první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro světovou pětku ve čtyřhře Strýcovou to bylo dvacáté čtvrté takové turnajové vítězství. Češka se rovněž poprvé v kariéře posunula na 3. místo deblového žebříčku za krajanky Siniakovou a Krejčíkovou.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (odstoupily)
  Jeļena Ostapenková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Jekatěrina Makarovová (finále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2019